Asterodiscides är ett släkte av sjöstjärnor. Asterodiscides ingår i familjen Asterodiscididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Asterodiscides